Дубово́й — фамилия и топоним.

Топоним

Россия

Волгоградская область 
 Дубовой — бывший хутор в Иловлинском районе.

Воронежская область 
 Дубовой — хутор в Острогожском районе.

Ростовская область 
 Дубовой — хутор в Белокалитвинском районе, Грушево-Дубовское сельское поселение.
 Дубовой — хутор в Белокалитвинском районе, Литвиновское сельское поселение.
 Дубовой — хутор в Боковском районе.
 Дубовой — хутор в Каменском районе.
 Дубовой — хутор в Обливском районе.

Носители фамилии 
 Дубовой, Александр Фёдорович (род. 1976) — украинский политик, народный депутат.
 Дубовой, Арон Михайлович (Михелевич, 1921—2007) — молдавский советский шашист, тренер по шашкам, судья.
 Дубовой, Валерий Владимирович (род. 1968) — городской голова Харцызского городского совета (с 2006).
 Дубовой, Виктор Викторович (1961—2019) — морской лётчик, полковник, Герой Российской Федерации.
 
 Дубовой, Пётр Антонович (1911—1969) — командир партизанского отряда имени Сталина, действовавший в районе Холодного Яра на территории Черкасской и Кировоградской областей УССР.
 Дубовой, Сергей Михайлович (род. 1952) — председатель Мурманской областной думы.

См. также 
 Дубовая
 Дубовое
 Дубовый